Люксембург Оупън 2009 е 14-ото издание на Люксембург Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2009. Провежда се в Люксембург, Люксембург от 17 до 25 октомври.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (1 кръг, отказва се поради разтежение на ахилеса)
  Ким Клейстерс (осминафинал)
  Анабел Медина Гаригес (осминафинал)
  Даниела Хантухова (четвъртфинал)
  Янина Викмайер (полуфинал)
  Сабине Лисицки
  Катерина Бондаренко (1 кръг)
  Карла Суарес Наваро (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  А.-Л. Грьонефелд /  Пати Шнидер (четвъртфинал)
  Ивета Бенешова /  Б. Стрицова
  Клаудия Янс /  Алиция Росолска (четвъртфинал)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (1 кръг)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2009
Люксембург Оупън